Ощепково — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ощепково — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Ощепково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Ощепково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Ощепково — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Ощепково — село в Усольском районе Пермского края.
 Ощепково — село в Абатском районе Тюменской области.

Железнодорожный пункт 
 Ощепково — станция Свердловской железной дороги на Транссибирской магистрали.